Яценю́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Яценюк, Арсений Петрович (род. 1974) — украинский государственный и политический деятель, премьер-министр Украины (2014—2016).
 Яценюк, Сергей Николаевич (род. 1985) — российский актёр театра и кино.